Walter hace referencia a varios artículos: Nombre Germánico, Quien comanda el ejército, un veraz apetito sexual, líder de la victoria.

Nombre de pila 
 Walter Queijeiro (1974-), periodista deportivo argentino.
 Walter Leiva (1971-), conductor de televisión argentino.
 Walter Brattain (1902-1987), físico estadounidense.
 Walter Benjamin (1892-1940), filósofo, crítico, traductor y ensayista alemán. 
 Walter Buller (1838-1906), naturalista y ornitólogo neozelandés.
 Walter Masing (1915-2004), físico alemán.
 Walter Sutton (1877-1916), biólogo, médico y genetista estadounidense.
 Walter Berry (1929-2000), bajo-barítono austriaco.
 Walter Richard Sickert (1860-1942), pintor impresionista inglés de origen alemán.
 Walter Norman Haworth (1883-1950), químico británico, premio Nobel de Química en 1937.
 Walter Christaller (1893-1969), geógrafo alemán.
 Walter Meissner (1882-1974), físico alemán.
 Walter Hahn (n. 1987), luchador de wrestling austriaco.
 Walter Henrique Da Silva (n. 1989), futbolista brasileño.
 Walter Giardino (n. 1960), guitarrista argentino.
 Walter de'Silva (n. 1951), diseñador de automóviles italiano.
 Walter Röhrl (n. 1947), piloto de rally alemán, bicampeón del mundo.
 Walter Vaz (n. 1990), futbolista francés.

Apellido

Botánicos 
 C.Walter – Charles Walter (1831-1907).
 E.Walter – Émile Walter (1873-1953). 
 H.Walter – Hans Paul Heinrich Walter (1882-?).
 H.K.Walter – Heinrich Karl Walter (1898-1989).
 H.H.F.Walter – Heinrich Henry Fraser Walter (1822-1893).
 Helmut Walter – Helmut Walter (n. 1947).
 J.M.Walter – James M. Walter (fl. 1952).
 J.E.C.Walter – Johan Ernst Christian Walter (1799-1860).
 K.S.Walter – Kerry Scott Walter (n. 1950).
 Walter – Thomas Walter (1740-1789).

Ficción 
Walter (muppets) - personaje de los muppets.
Walter White - protagonista de la serie Breaking Bad.

Música 
 Walter (álbum) - de la banda de rock-ska Nosequien y Los Nosecuantos